Хамза — многозначный термин. Может обозначать:

Топонимика 
 Хамза — прежнее (до 2012 года) название города Тинчлик в Узбекистане.
 Хамза — личное имя, широко распространённое у мусульманских народов.
 Хамза — городской район Папа.
 Хамза — подземное течение в Южной Америке.
 Хамза — прежнее (до 2015 года) название станции метро «Новза».

Персоналии 
 Хамза — дядя пророка Мухаммада, один из его первых сторонников.
 Хамза — друзский философ.
 Хамза — узбекский поэт.

Другое 
 Хамза — знак арабского алфавита.
 Хамза — фильм Загида Сабитова (1961).